Zoquitipa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zoquitipa, Guerrero, 
 Zoquitipa, San Luis Potosí, Tamazunchale,